Wikipedia Zero — проект фонда Викимедиа, целью которого является обеспечение бесплатного доступа к Википедии с мобильных интернет-устройств. Основной целью проекта является преодоление барьера между бесплатными знаниями, с одной стороны, и стоимостью доступа к этим знаниям, с другой. Реализуется проект в виде сотрудничества между фондом Викимедиа и различными операторами сотовой связи, которые в обмен на право использования в своих рекламных акциях торговой марки Википедия обеспечивают своим абонентам бесплатный доступ к мобильной версии Википедии. В 2013 году проект получил награду в номинации «Активизм» в рамках фестиваля «South by Southwest» (Остин, США).

Подготовка к запуску проекта была начата в 2012 году. Проект был запущен в апреле 2012 года в Уганде в сотрудничестве с оператором сотовой связи Orange, в октябре 2012 года проект стартовал в Таиланде и Саудовской Аравии в сотрудничестве с операторами связи DTAC и Saudi Telecom соответственно. В 2013 году проект был запущен в Пакистане с оператором Mobilink, в Шри-Ланке с оператором Dialog, в Индии с оператором Aircel, в Иордании с Umniah, в Российской Федерации с оператором Билайн.

Распространение проекта на август 2014 года

Медиафайлы

Примечания

Ссылки 
 
 Wikipedia Zero на сайте фонда Викимедиа

См. также 
 Вапедия

Википедия